A Equipe sérvia representa a Sérvia na Fed Cup de tênis. Atualmente é compete no Grupo Mundial II.

Historia 
A Sérvia competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1995. Seus melhores resultados foram duas finais em (2012, 2015)

Equipe atual (2021)
 Nina Stojanović
 Olga Danilović
 Aleksandra Krunić
 Ivana Jorović
 Lola Radivojevic

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Sérvia da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis